Viby församling kan syfta på flera församlingar:

 Viby församling, Linköpings stift
 Viby församling, Lunds stift
 Viby församling, Strängnäs stift